Главный судетский маршрут имени Мечислава Орловича. (поль. Główny Szlak Sudecki imienia Mieczysława Orłowicza, «GSS») — пешеходный горный маршрут, маркированный красным цветом, переходящий от Сверадува-Здрую до Прудника через самые интересные части Судетов.

История 
Идея маршрута появилась на встрече Судетской комиссии Польского татранского общества, которая состоялась 24 октября 1947. Год спустя начались работы по маркировке маршрута. В связи со 100-летием туризма в Польше в 1973 г., Комиссия горного туризма Главного управления Польского туристско-краеведческого общества дала Главному судетскому маршруту имя Мечислава Орловича в знак признания его заслуг для туризма и краеведения.

Описание маршрута 
На протяжении многих лет маршрут изменялся. Теперь начинается в Свердауве-Здую, проходит через Изерские горы (Высока Копа, 1126 м; Высоки Камень, 1058 м) до Шклярской-Порембы, потом через Карконоше (Водопад Каменьчика, Вельки Шышак — 1509 м, Перевал под Снежкой — 1389 м) до Карпача; следующие этапы это горы Рудавы Яновицкие (Скальник, 945 м) до Кшешува, Каменные и Чёрные горы до Едлины-Здрую, Совиные горы (Большая Сова, 1015 м), Сребряный перевал отделяющий их от Бардзких гор. Далей, через Вамбежице, маршрут ведёт в Столовые горы и до судетских курортов: Кудова-Здруй, Душники-Здруй; далей: Орлицкие и Бистжыцкие горы, водопад Вильчки, Массив Снежника, горы Кровьярки, Лёндек-Здруй, Золотые горы до Пачкува (где в течение многих лет кончался на железнодорожном вокзале) и далей через Калкув, Глухолазы, Опавские горы до Прудника. 

Маршрут обходит несколько важных судетских пунктов, включая вершины: Снежка и Снежник. Длина маршрута — около 440 километров, а время перехода — 104 часа.

Пешеходный туризм 
Маршрут доступен весь год, хотя некоторые из его частей могут быть закрыты в зимний период в связи с возможностью лавин (Карконоше), а также и опасных болот (Столовые горы). Есть много горных приютов, в ведении ПТТК (Польского туристического общества). Польские турбазы обязаны дать ночлег каждому человеку, который не в состоянии найти любое другое место до захода солнца или в чрезвычайной ситуации, хотя в примитивных условиях.

Турбазы 
 Турбаза ПТТК на Стогу Изерском (Schronisko PTTK Na Stogu Izerskim)
 Турбаза Высоки Камень (Schronisko Wysoki Kamień)
 Турбаза «Каменьчик» (Schronisko «Kamieńczyk»)
 Турбаза ПТТК на Хали Шреницкой (Schronisko PTTK Na Hali Szrenickiej)
 Турбаза Шреница (Schronisko Szrenica)
 Турбаза ПТТК «Под Лабским пиком» (Schronisko PTTK «Pod Łabskim Szczytem»)
 Турбаза ПТТК «Возрождение» (Schronisko PTTK «Odrodzenie»)
 Турбаза «Силезский дом» (Schronisko «Dom Śląski»)
 Турбаза ПТТК «Самотнья» (Schronisko PTTK «Samotnia»)
 Турбаза ПТТК «Стжеха Академицка» (Schronisko PTTK «Strzecha Akademicka»)
 Турбаза ПТТК «Над Ломничкой» (Schronisko PTTK «Nad Łomniczką»)
 Турбаза ПТТК «Анджеювка» (Schronisko PTTK «Andrzejówka»)
 Турбаза ПТТК «Зыгмунтувка» (Schronisko PTTK «Zygmuntówka»)
 Турбаза "Орёл " (Schronisko «Orzeł»)
 Турбаза «Сова» (Schronisko «Sowa»)
 Турбаза ПТТК «Пастушка» (Schronisko PTTK «Pasterka»)
 Турбаза ПТТК «На Щелиньце» (Schronisko PTTK «Na Szczelińcu»)
 Турбаза ПТТК «Под Муфлоном» (Schronisko PTTK «Pod Muflonem»)
 Турбаза ПТТК «Орлица» (Schronisko PTTK «Orlica»)
 Турбаза ПТТК «Ягодна» (Schronisko PTTK «Jagodna»)
 Турбаза «На Игличной» (Schronisko «Na Iglicznej»)
 Турбаза ПТТК «На Снежнике» (Schronisko PTTK «Na Śnieżniku»)
 Турбаза ПТТК «Под Копой Бискупёй» (Schronisko PTTK «Pod Kopą Biskupią»)

См. также 
 Главный бескидский маршрут имени Казимежа Сосновского.

Примечания

Библиография 
 З. Гарбачевски: Główny Szlak Sudecki im. Mieczysława Orłowicza, Варшава 1985
 Р. Шевчик: Szlakiem sudeckim, Варшава 2010

Ссылки 
 Точная трасса маршрута
 Эстафета Главным судетским маршрутом — КТЕ Трамп, 18-24.04.2004
 Точный опис маршрута на сайте Пётра Афтарчука
 Главный судетский маршрут заканчивается в Пруднике — Анджей Дерень (Andrzej Dereń; в:) Tygodnik Prudnicki, 13.07.2011

Туристские маршруты Польши
Пешеходный туризм